HBI ist eine Abkürzung für:
 Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg
 Hauptbrandinspektor, Dienstgrad bei Feuerwehren
 Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen, Vorläuferin der Hochschule der Medien Stuttgart
 Hot Briquetted Iron, englisch für „heiß gepresstes Eisen“, Zwischenprodukt der Stahlerzeugung

HBI